Donald Walter Gordon Murray (1894-1976), ook wel Gordon Murray, Canadees chirurg
Gordon Murray (poppentheaterspeler) (1921), Brits televisieproducent en poppentheaterspeler
Gordon Murray (ingenieur) (1946), Zuid-Afrikaans ingenieur en ontwerper van Formule 1-auto's en wegraceauto's
Gordon Murray (klavecimbelspeler) (1948), een Canadees klavecimbelspeler